ATI Technologies – producent układów scalonych
 Ati – miasto w Czadzie
 Ati – grupa etniczna na Filipinach